A Nossa Senhora do Bom Sucesso foi uma nau de linha da Marinha Portuguesa, lançada à água em Lisboa em 1766.
Fm 1800 passou a chamar-se D. João de Castro.
Fez parte da expedição contra Argel em 1784 e na expedição a Roussillon em 1793.
Ficou no Brasil após da independência .

Ligações externas
Bernardo Ramires Esquível (1723-1812), por Pedro Miguel Nazaré Pereira (2011), Universidade de Lisboa

Navios de Portugal